Matzke ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Matzke (* 1972), deutsche Künstlerin und Autorin
 Antonius Matzke, österreichischer Molekularbiologe
 Cornelia Matzke (* 1961), deutsche Ärztin und Politikerin (B’90/Grüne)
 Danilo Matzke (* 1963), deutscher Entomologe
 Dylan Matzke (* 1999), US-amerikanischer Schauspieler
 Ernst Matzke (* 1938), deutscher Maler und Grafiker
 Franz Matzke (1881–1957), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Gerhard Matzke (* 1925), deutscher Science-Fiction-Autor
 Günter Matzke-Hajek (* 1958), deutscher Naturwissenschaftler und Botaniker
 Hermann Matzke (1890–1976), deutscher Musikhistoriker, Komponist und Hochschullehrer
 John Ernst Matzke (1862–1910), US-amerikanischer Romanist und Mediävist deutscher Herkunft
 Josef Matzke (1901–1979), österreichischer Theologe
 Laura Matzke (* 1988), deutsche Tischtennisspielerin
 Marjori Matzke (* 1953), US-amerikanische Molekularbiologin
 Michael Matzke (1966–2020), deutscher Numismatiker und Mediävist
 Othmar Matzke (1914–1999), österreichischer Wehrmachtssoldat
 Robert Matzke (1884–1943), deutscher Widerstandskämpfer und Kommunist
 Stanisław Matzke (1870–1949), polnischer Maler, Grafiker und Kunstpädagoge